Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Chicago 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrici Billie Jean King e Sharon Walsh che hanno battuto in finale Barbara Potter e Pam Shriver 5–7, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Billie Jean King /  Sharon Walsh (Campionesse)
 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (semifinali)

 Anne Hobbs /  Wendy Turnbull (semifinali)
 Barbara Potter /  Pam Shriver (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Chicago 1984